Little Oakley – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Little Oakley – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)